Niemcy:
 Roggentin – dzielnica Mirow
 Roggentin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock